Campville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Campville (Connecticut)
 Campville (Florida)
 Campville (New York)